Aleksandar Vukic era il detentore del titolo ma ha deciso di non partecipare al torneo.

In finale Max Purcell ha sconfitto James Duckworth con il punteggio di 3–6, 7–5, 7–6(5).

Teste di serie 

  Tseng Chun-hsin (quarti di finale)
  James Duckworth (finale)
  Ryan Peniston (secondo turno)
  Sebastian Ofner (primo turno)

  Luca Nardi (quarti di finale) 
  Francesco Maestrelli (primo turno) 
  Dalibor Svrčina (primo turno) 
  Dimitar Kuzmanov (quarti di finale)

Qualificati 

  Giovanni Mpetshi Perricard (secondo turno)
  James McCabe (semifinale)
  Alibek Kachmazov (secondo turno)

  Nikola Milojević (primo turno) 
  Prajnesh Gunneswaran (primo turno) 
  Jason Jung (secondo turno)

Lucky loser 

  Yasutaka Uchiyama (primo turno)

Wildcard 

  Leo Borg (primo turno)
  S D Prajwal Dev (primo turno)

  Sumit Nagal (secondo turno)

Ranking Protetto 

  Marc Polmans (secondo turno)

Alternate 

  Harold Mayot (quarti di finale)

Tabellone

Parte finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 
 
 

Bengaluru Open 2023